«Беатри́кс» () — театр на площади Джарбеурс в Утрехте, Нидерланды. Принадлежит театральной компании «Stage Entertainment». Назван в честь королевы Беатрикс.

История 
Здание театра построено в 1999 году по проекту архитектора Арно Мэйджса. Фактически оно является частью комплекса «Джарбеурс». К открытию театра на площади Джарбеурс установили монумент «Разоблачение» голландского скульптора Пепе Грегуара.

В 2003 году театр был реконструирован.

Как и во всех театрах компании «Stage Entertainment», в «Беатрикс» имеется выставка картин современных художников.

Постановки в театре

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт театра  

Театры Утрехта
Stage Entertainment Nederland
Театры, основанные в 1999 году